Раддац () — немецкая фамилия:
 Раддац, Карл (1912—2004) — немецкий актёр
 Раддац, Фриц (1931—2015) — немецкий писатель, историк литературы, журналист, эссеист.
 Раддац, Эрнест-Август Фердинандович (1868—1918) — русский генерал, герой Первой мировой войны